Tetris peut désigner :

 Tetris, un jeu vidéo de puzzle conçu par Alekseï Pajitnov à partir de 1984 ;
 Tetris, son adaptation sur  en 1989 ;
 un des jeux vidéo de la série éponyme listés sur cette page : Liste de jeux vidéo Tetris ;
 Tetris (salle de spectacle), une salle de spectacle située au fort de Tourneville (Le Havre) ;
 Tetris, un film américain réalisé par Jon S. Baird.